Podlesek je lahko:

 podlesek, glodavec 
 jesenski podlesek, rastlina
priimek več znanih ljudi:
 Anja Podlesek (*1973), psihologinja
 Franc Podlesek (*1952), slovenski rokoborec 
 Janez Podlesek (*1981), violinist, koncertni mojster SF 
Sida Podlesek (1920 - ?), politična delavka  
Zdravko Podlesek, molekularni biolog, genetik

Glej tudi 

 Podlesnik